Veintiuno de Marzo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Veintiuno de Marzo, Tapachula, 
 Veintiuno de Marzo, Jalisco, Tuxpan, 
 Veintiuno de Marzo, Mapastepec, 
 Veintiuno de Marzo, Zacatecas, Mazapil,